Charonne – antico comune della Senna, ora quartiere del XX arrondissement di Parigi
 Charonne – stazione della metropolitana di Parigi